Helsinki steht für
 Helsinki, Hauptstadt von Finnland
 Region Helsinki, Finnland
 (1495) Helsinki, Asteroid
 Radio Helsinki – Verein freies Radio Steiermark, Radiosender
 Helsinki Klub, Kulturlokal in der Schweiz

Siehe auch: